Варбола () — крепость на территории современного эстонского округа Харьюмаа. Одна из крупнейших крепостей с круговым валом и крупный торговый центр X—XII веков.

В древнерусских летописях упоминается, как «город Воробийный» или «Воробьев нос». Была сильно укреплена (известняковый вал около 580 метров в длину и высотой 8—10 м). Площадь около 2 га. Были возведены высокие оборонительные башни и длинные шлюзы с несколькими воротами для защиты входа в крепость.

Раскопки 1938—1941 и 1953 годов показали, что Варбола возникла в X веке.

Впервые упоминается, как Castrum Warbole в хронике Генриха Латвийского в 1211 году когда она была осаждена новгородцами и псковичами под командованием князя Мстислава Мстиславича Удатного и принуждена платить дань.

В начале XIII века важный опорный пункт эстов в борьбе с орденом меченосцев во время Ливонского крестового похода.

Варбола потеряла своё значение во второй половине XIV века, была разрушена и заброшена, сыграв важную роль в ходе крестьянской войне в Эстонии (1343—1345) за освобождение страны от германско-датского ига.

Руины крепости стоят по сей день.

Литература 
 Советская историческая энциклопедия. — М. : Советская энциклопедия, 1962. — Т. 2. — Стб. 964.
 Моора Х. A.  О результатах исследования городищ Эстонской ССР // Древние поселения и городища : Археол. сб.  — Таллин, 1955. — Сб. 1. (На эст. яз.)

Развалины замков в Эстонии
Крепости
Харьюмаа